То́мас Ху́ндертпфунд (; род. 14 декабря 1989, Клагенфурт, Австрия) — австрийский хоккеист, нападающий сборной Австрии. Выступал за клагенфуртскую команду с 2006 по 2013 год. Двукратный чемпион Австрии, победитель первого дивизиона чемпионата мира 2009 года среди юниоров и серебряный призёр первого дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года